Питер Омциг (нидерл. Pieter Omtzigt; род. 8 января 1974, Гаага) — голландский политик, представитель Нидерландов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с 2004 года.

В ПАСЕ является членом Комитета по правовым вопросам и правам человека, Комитета по соблюдению обязанностей и обязательств государствами-членами Совета Европы (Мониторингового Комитета), подкомитета по правам человека, подкомиссии по реализации решений Европейского Суда по правам человека и подкомитета по правам меньшинств.

С 3 июня 2003 года по 17 июня 2010 года был депутатом нидерландской христианско-демократической политической партии «CDA». Во время выборов 2012 года был избран льготными голосами. С 26 октября 2010 года по настоящее время является депутатом нижней палаты парламента. Специализируется на области финансов, пенсионного обеспечения и налогообложения.

С 2014 года работает в качестве докладчика Ассамблеи по массовой слежке. На период с 2016 по 2017 год подготовил предложение Ассамблеи по инвестиционной судебной системы (ИС) для урегулирования коммерческих споров между государствами и иностранными инвесторами.

Биография 
Родился в Гааге 8 января 1974 года. После начальной школы в Twentse Borne пошел в среднюю школу Grundel в Хенгело. В школьные годы возглавлял совет молодежной организации CNV. Изучал эконометрику в британском университете Эксетера. Затем поступил в университет LUISS в Риме. После окончания университета получил степень доктора философии в Европейском университетском институте во Флоренции. Сейчас работает в университете Insubria.

Живёт в Энсхеде с женой и дочерьми. Супруга Эйфер Кок (Ayfer Koc).

Критика России 
В 2013 году Питер Омциг претендовал на пост докладчика по России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Однако сменить на этой должности предшественника — Георгия Фрунды (Румыния) — Омцигу не удалось. На этот пост была назначена Теодора Бакояннис — экс-министр иностранных дел Греции, бывший мэр Афин и член влиятельной греческой политической династии.

Проигрыш Омцига российский истеблишмент воспринял с воодушевлением. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Слуцкий, входящий в состав делегации России в ПАСЕ, назвал Питера Омцига «патологически настроенным против России человеком».

«Дело Магнитского» 
Как член ПАСЕ и депутат Совета Европы от Нидерландов Питер Омциг в 2011 году был инициатором декларации под названием «Дело Сергея Магнитского». В ней содержались указания на множественные нарушения прав семьи юриста, на которую, по мнению Совета Европы, российские власти и судебные органы оказывают давление.

От имени членов Совета Европы в декларации были представлены требования к российским властям помочь родственникам погибшего юриста провести независимую медицинскую экспертизу, в которой не раз отказывали следственные и судебные органы России, а также просьба незамедлительно привлечь к уголовной ответственности виновных в смерти Сергея Магнитского, разрешить проведение независимого исследования и прекратить запугивание его семьи.

Катастрофа MH17 
Питер Омциг занимался вопросом авиационной катастрофы самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, которая произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой народной республики в районе села Грабово недалеко от города Торез, у границы с Луганской народной республикой, в районе вооружённого противостояния на востоке Украины.

По мнению властей Украины и Запада, лайнер был сбит ополченцами Донбасса с помощью ЗРК «Бук». Вместе с тем руководство народных республик Донбасса приводило доказательства, что не располагает средствами, которыми можно было бы сбить самолёт на такой высоте.

В январе 2016 года в парламенте Нидерландов прошли закрытые слушания по расследованию причин катастрофы MH17. Перед голландскими депутатами выступал глава специальной комиссии, которая занимается надзором за спецслужбами и оборонными ведомствами, так называемой CTIVD (супервайзер секретных служб) Харм Брауэр.

Питер Омциг прямо из зала заседаний опубликовал запись в своем микроблоге в twitter о том, что работающие системы «Бук» на тот момент были только у украинской стороны. «В деле мало фактических доказательств. И все, что есть, — можно подвергнуть сомнению в той или иной степени. Доказательства были собраны с большой задержкой после катастрофы, и теперь кажется, они были собраны нечестными людьми», — комментировал Питер Омциг. Украинские и западные СМИ проигнорировали его заявления.

В свою очередь, российская сторона так никогда и не передала в Совет по безопасности Нидерландов данных первичной радиолокации, зафиксировавших полет рейса MH-17. Кроме того, Россия сразу же обнародовала все имеющиеся у неё подделанные данные спутниковых снимков, подтверждающих перемещение и повышение активности украинских зенитно-ракетных комплексов типа «Бук» на востоке Украины накануне трагедии.

Лоббирование интересов Украины в ПАСЕ 
В 2011 году во время тюремного заключения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Питер Омциг активно выступал за её освобождение. В последние месяцы правления Виктора Януковича требовал от имени ПАСЕ освободить Тимошенко, а также ещё одного арестованного политика — Юрия Луценко, активного деятеля «Оранжевой революции» и Евромайдана. Также Омциг неоднократно выступал с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что тот не выпускает на каникулы в Голландию детей из зоны заражения Чернобыльской АЭС.

Питер Омциг — автор резолюции ПАСЕ «О разграничении уголовной и политической ответственности», касающейся уголовного преследования политических деятелей. Подготовка документа началась в конце 2011 года в ответ на преследование бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Ассамблея решила выработать общие правила оценки таких дел, поручив составление проекта Питеру Омцигу.

Его членство в Европейской народной партии, партнёром которой является партия «Батькивщина», обеспечило пристальное внимание докладчика к украинской проблеме. В результате в подготовленном Омцигом проекте резолюции большая часть доклада касалась Украины, хотя, по замыслу Парламентской Ассамблеи, тема должна была носить универсальный характер.

Процессы над Юлией Тимошенко и экс-главой МВД Юрием Луценко Питер Омциг использовал в качестве примеров того, как судебную систему используют для преследования политических оппонентов. При этом голландский депутат предлагал подчеркнуть, что в обоих упомянутых делах ассамблея констатирует «нарушение принципов разделения политической и уголовной ответственности».

Заместитель главы украинской делегации народный депутат Сергей Соболев («Батькивщина») подсчитал, что в тексте доклада ситуация на Украине упоминается 38 раз. «Документом Совета Европы является резолюция, а доклад является видением ситуации лично докладчиком», — отметил глава украинской делегации Иван Попеску (Партия регионов).

На пленарном заседании ПАСЕ проект резолюции столкнулся с критикой. Против наработок господина Омцига выступил политический комитет ассамблеи. Представитель комитета бельгийский депутат Дирк ван дер Мелен намекнул на возможную предвзятость Питера Омцига, воздержавшись от прямых обвинений в его адрес.

«Я понимаю, что конкретные примеры помогают проиллюстрировать проблему, но я так и не смог понять, почему в тексте резолюции предлагается упомянуть только о двух уголовных делах в одном государстве, — возмутился он. — Я считаю, что стоит ограничиться определением общих принципов и стандартов».

Юридический комитет ПАСЕ пошел на уступки, согласившись убрать из резолюции все упоминания об Украине. Соответствующие поправки одобрили 79 из 86 присутствовавших членов ПАСЕ, представители украинской оппозиции воздержались. Изменённая резолюция была принята единогласно.

ПАСЕ поручила Питеру Омцигу в течение года осуществлять дополнительный контроль над тем, что происходит в странах, которые были упомянуты в отчете, и осуществлять мониторинг ситуации вокруг политически мотивированного правосудия на Украине. Юлия Тимошенко и её адвокат Сергей Власенко ждали приезда Омцига в Киев.

Украинские СМИ писали о том, что Юлия Тимошенко была недовольна тем, что в докладе Омцига, касающегося Украины, был исключен пункт резолюции о наличии политических заключенных на Украине и о том, что адвокаты экс-премьера решили «подкупить» Питера Омцига.

«И если с июньским заседанием ПАСЕ „дипломаты“ Тимошенко „пролетели“, то теперь Сергей Власенко с Григорием Немырей должны сделать все для активизации сотрудничество с Питером Омцигом. Сделать так, чтобы он был почти членом „Батькивщины“, естественно на платной основе. Подготовка Омцигом дополнительного доклада по ситуации в Украине к вильнюсскому саммиту „Восточного партнерства“, вопрос, судя по всему серьезный, а поэтому и цена соответствующая — 500 тысяч долларов США», — писал один из украинских интернет-порталов.

«Омциг конечно же не упустит шанс легкой наживы, вот только, что он сможет собирать из доводов для остальных парламентариев. В крайнем случае, придется делить гонорар, поскольку Европа уже не горит желанием вызволять расхитительницу Украины — Юлию Тимошенко», — подчеркнули журналисты.

Особую поддержку и личную заинтересованность ситуацией на Украине Питер Омциг обнаружил ещё несколько раз: когда предложил инициировать слушания «Российско-украинские отношения в свете конфликта на востоке Украины: политические заключенные и минские соглашения», поддержал отставку премьер-министра Украины Николая Азарова и потребовал выпустить за границу народного депутата Украины Власенко.

Лоббирование интересов Грузии и Армении в ПАСЕ 
Став докладчиком ПАСЕ по вопросу разделения политической и уголовной ответственности, Питер Омциг и группа европарламентариев в составе 23 человек подготовили специальное письмо о политических преследованиях в Грузии.

Депутат отметил, что он обеспокоен событиями, происходящими в этой стране. В частности, фактом исчезновения видеокадров, на которых зафиксирован тайный допрос бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и прекращение полномочий избранного мэра Тбилиси. «В стране происходят массовые аресты, этот стиль ведения политики не нравится нам в Европе», — отмечает Омциг.

По заявлениям ряда СМИ, Питер Омциг выступает в ПАСЕ защитником интересов властных структур Армении: "Голландского депутата даже называют одним из основных подручных армянского лобби. Он уже долгие годы ведет систематическую деятельность по пропаганде так называемого «армянского геноцида». Достаточно вписать в Google его имя вместе со словом «Армения».

В отношении политической ситуации в Азербайджане Омциг и его коллеги, напротив, не выражают активной позиции. СМИ писали о том, что в адрес Совета Европы прозвучало обвинение в том, что он закрывает глаза на коррупцию, в частности, фальсификацию выборов, в пользу авторитарного режима Азербайджана. «Наблюдатели неоднократно поднимали вопросы, касающиеся слабой реакции ПАСЕ на фальсификацию результатов выборов и нарушения прав человека в Азербайджане, и все это привело к скандалу с участием итальянского парламентария Луки Волонте, получившего взятку в размере около 2,39 миллиона евро от Баку».

Лоббирование интересов общественных деятелей 
По данным СМИ, Питер Омциг лоббирует в Европе интересы общественных деятелей, — не только Сергея Магнитского, но и генерального директора инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management» — Уильяма Браудера, и экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Именно голландский парламентарий Питер Омциг выступил с предложением пригласить Сноудена в Страсбург и узнать у него, «что его разоблачения означают для обычных пользователей интернета, как им следует защитить свою частную жизнь, каким образом Европа могла бы сейчас ограничить деятельность разведки, чтобы та при этом сохранила эффективность в борьбе с терроризмом, и как все это возможно реализовать».

«Мне известно, что предложения пригласить Сноудена вызывают большие споры, но то, что мы хотим выслушать то, что он может сказать, совсем не означает, что мы соглашаемся с его мнением или одобряем его действия», — пояснил Омциг. Он отметил, что экс-сотрудник спецслужб, который в настоящее время находится в России, возможно, не сможет приехать в Страсбург из-за того, что в США его обвиняют в нарушении законов. «В случае отказа мы могли бы пригласить Сноудена принять участие в слушаниях при помощи телеконференции», — добавил Омциг.

Слушания были организованы Комитетом по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ, и открывавший их депутат ПАСЕ из Нидерландов Питер Омциг представил их участникам Эдварда Сноудена и бывшего шефа германской разведки БНД Ханса-Йорга Гайгера как особых гостей.

Публичная критика транснациональных компаний 
Питер Омциг ни раз заявлял в Парламенте Нидерландов, в прессе и деловых политических кругах о том, что такие транснациональные компании как Starbucks, Apple, IKEA и Google используют Нидерланды для уклонения от уплаты налогов, предлагая ввести на их деятельность специальный евроналог.

Среди прочих Омциг делает особенно резкие выпады в отношении ИКЕА. В комментариях в twitter и на специально инициированных по этой теме брифингах и круглых столах он выступает с критикой против компании.

До сих пор ни одно из публичных обвинений Питера Омцига в адрес транснациональных компаний не подкреплено доказательствами. За неимением доказательной базы уголовные дела в отношении компаний не возбуждались.

В 2016 году Питер Омциг неоднократно обращался к Министру финансов Нидерландов Эрику Вибесу с просьбой предоставить доступ к конфиденциальным соглашениям IKEA с налоговыми органами. В удовлетворении просьбы министр отказал, ссылаясь на корпоративную тайну и исключительное право судебных органов осуществлять доступ к подобного рода документам.

В ответ на отказ министра в предоставлении информации Питер Омциг начал выступать в прессе, социальных сетях и в твиттере с обвинениями Эрика Вибеса в растрате 500 млн евро из бюджета страны. Причастность министра к подобного рода деятельности доказательств не получила.

Критику Питера Омцига в адрес транснациональных корпораций и министра финансов журналисты и международные эксперты расценивают как очередную политическую игру, которую депутат инициировал для того, чтобы лоббировать чьи-то политические интересы.

Сноски

Примечания 

Политики Нидерландов